Ebro - rio no norte da Espanha
 Ebro (Flórida) - cidade nos Estados Unidos

Outros 
 Miranda de Ebro, município espanhol de Castela e Leão
 Comarca de Ebro, em Castela e Leão
 Baños de Ebro, município espanhol do País Basco
 Velilla de Ebro, município espanhol de Aragão
 Pina de Ebro, município espanhol de Aragão
 Cabañas de Ebro, município espanhol de Aragão
 Fuentes de Ebro, município espanhol de Aragão
 Aldeanueva de Ebro, município espanhol de La Rioja
 Alcalá de Ebro, município espanhol de Aragão
 Nuez de Ebro, município espanhol de Aragão
 Osera de Ebro, município espanhol de Aragão
 Pradilla de Ebro, município espanhol de Aragão
 Villafranca de Ebro, município espanhol de Aragão
 El Burgo de Ebro, município espanhol de Aragão

Desambiguações de topônimos